Baudrecourt (Górna Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Baudrecourt (Mozela) – francuska gmina w regionie Lotaryngia